

Cinema
 Foxtrot – film del 1975 diretto da Arturo Ripstein
 Foxtrot - La danza del destino (Foxtrot) – film del 2017 diretto da Samuel Maoz

Altro
 Foxtrot – tipo di danza
 Foxtrot – album dei Genesis
 Classe Foxtrot – classe di sottomarini sovietici
 FoxTrot – striscia a fumetto scritta e illustrata da Bill Amend
Foxtrot - lettera corrispondente alla "F" dell'alfabeto nato.